Генерал полиции Российской Федерации — высшее специальное звание высшего начальствующего состава полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В изначальной редакции Федерального закона «О полиции» звание именовалось «генерал полиции», позже было изменено на «генерал полиции Российской Федерации».

Специальное звание присваивается указом Президента Российской Федерации.

История 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 253 «Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации, в Федеральной миграционной службе, в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых государств и соответствующих этим должностям специальных званий» звание присваивается только Министру внутренних дел Российской Федерации.

Знаки различия, размещаемые на погонах
 С 3 октября 2011 года — расположенные на продольной осевой линии погона 4 звезды с кантами красного цвета или без них расположенная на продольной осевой линии погона, диаметр вышитых звезд — 22 мм.
 С 3 ноября 2014 года — расположенная на продольной осевой линии погона звезда с кантами красного цвета, диаметр вышитой звезды — 40 мм (описание в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 года № 1147)

Список генералов полиции Российской Федерации:
 Колокольцев Владимир Александрович (10.11.2015)

См. также 
 Генерал полиции Российской Федерации (ФСКН России)
 Генерал юстиции Российской Федерации
 Генерал внутренней службы Российской Федерации (ФСИН России) (ФСИН России)
 Генерал внутренней службы Российской Федерации (ФССП России) (ФССП России)

Примечания 

01-01